Турбів:
 Турбів — смт в Україні, Вінницька область
 Турбів — станція Південно-Західної залізниці